Carl Werckshagen ist der Name folgender Personen:

 Carl Werckshagen (Theologe) (1863–1908), deutscher Theologe, Schriftsteller und Redakteur
 Carl Werckshagen (Dramaturg) (1903–2001), deutscher Dramaturg, Schriftsteller und Kritiker